Il singolare  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ričardas Berankis.

Michael Russell ha battuto in finale Taylor Dent 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Kevin Kim (semifinali)
  Rajeev Ram (secondo turno)
  Michael Russell (campione)
  Taylor Dent (finale)

 Jesse Levine (quarti di finale)
 Somdev Devvarman (ritiro)
 Kevin Anderson (secondo turno)
 Robert Kendrick (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2009